Хайреддин Мадуи (; род. 27 марта 1977, Сетиф) — алжирский футболист и футбольный тренер. Играл на позиции полузащитника.

Карьера игрока

Клубная карьера 
Хайреддин Мадуи большую часть своей карьеры футболиста провёл за алжирский клуб «ЕС Сетиф» из своего родного города. С середины 1997 по середину 2000 года он представлял «Белуиздад», в составе которого в 2001 году стал чемпионом Алжира.

Карьера в сборной 
9 апреля 2000 года Хайреддин Мадуи дебютировал в составе сборной Алжира, выйдя в основном составе в гостевом матче против команды Кабо-Верде, проходившем в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2002 года. 3 июня того же года он забил свой первый гол за сборную, отметившись в домашнем товарищеском матче с Гвинеей.

Карьера тренера 
Летом 2010 года Хайреддин Мадуи стал работать помощником главного тренера «ЕС Сетифа», а в декабре 2013 года он был назначен его главным тренером. В 2014 году Мадуи привёл алжирский клуб к победе в Лиге чемпионов КАФ. Этот успех позволил команде выступить на Клубном чемпионате мира 2014 в Марокко, где подопечные Мадуи одолели австралийский «Вестерн Сидней Уондерерс» в серии пенальти, но затем в четвертьфинале уступили с минимальным счётом новозеландскому клубу «Окленд Сити». В 2015 году «ЕС Сетиф» под его руководством стал чемпионом Алжира, а в ноябре того же года Мадуи возглавил саудовскую «Аль-Вахду», с которой работал до середины декабря 2016 года. С начала 2017 года он вновь тренировал «ЕС Сетиф», приведя его в том же сезоне к чемпионскому титулу. 18 декабря 2017 года возглавил тунисский «Этуаль дю Сахель».

Достижения

В качестве игрока 
 «Белуиздад»
 Чемпион Алжира (1): 2000/01

В качестве тренера 
 «ЕС Сетиф»
 Чемпион Алжира (2): 2014/15, 2016/17
 Обладатель Суперкубка Алжира (1): 2015
 Победитель Лиги чемпионов КАФ (1): 2014
 Обладатель Суперкубка КАФ (1): 2015
 Финалист Кубка Алжира (1): 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Профиль на dzfoot.com
 
 
 
 

Футболисты Алжира
Игроки сборной Алжира по футболу
Игроки ФК «Белуиздад»
Игроки ФК «ЕС Сетиф»
Футбольные тренеры Алжира
Тренеры ФК «ЕС Сетиф»
Тренеры ФК «Аль-Вахда» Мекка
Тренеры ФК «Этуаль дю Сахель»
Тренеры ФК «Исмаили»
Тренеры ФК «Оран»
Тренеры ФК «Аль-Кадисия» Кувейт
Тренеры ФК «Константина»